Eskuernaga / Villabuena de Álava kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Eskuernaga / Villabuena de Álava (kommunhuvudort), Baskien, Araba / Álava, 
 Eskuernaga / Villabuena de Álava (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar